Иоганн Петри:
 Петри, Иоганн Кристоф (1762—1851) — немецкий историк и публицист.
 Петри, Иоганн Самуэль (1738—1808) — немецкий музыковед и органист.